Ishockey vid olympiska spelen är ishockeyturneringar som ingår i de olympiska vinterspelen. Den första turneringen, som spelades 1920, ingick dock i de olympiska sommarspelen.

Under åren 1920-1968 spelades den olympiska ishockeyturneringen och världsmästerskap ihop. 1972 började världsmästerskap och den olympiska turneringen spelas separat även olympiska år. Under och strax efter andra världskriget hölls inga olympiska spel, men 1948 kom man igång igen. 1998 deltog för första gången proffs då, NHL började göra uppehåll under OS. Sedan 1998 spelar även damer olympisk ishockey.

Herrturneringar

Medaljfördelning 
Efter 25 turneringar.

Damturneringar

Medaljfördelning

Total medaljfördelning

Deltagande nationer
Herrar

Damer

Se även 
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar
 Världsmästerskapet i ishockey för damer
 Juniorvärldsmästerskapet i ishockey
 U18-VM i ishockey
 World Cup i ishockey

Källa

Externa länkar
 Allt om Hockey i Olympiska Spelen